Ла Авијасион има више значења:

 Ла Авијасион (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Авијасион, Сан Симон (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Авијасион (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Авијасион, Ел Ранчито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Авијасион (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику